ORT hace referencia a varios artículos:

Educación 
 ORT Mundial (1880), organización educativa internacional.
 Escuelas ORT (Argentina) (1936), organización educativa argentina.
 Universidad ORT Uruguay (1942), organización educativa uruguaya.

Escudería 
 Ocean Racing Technology, portuguesa.
 Online Racing Team, española.

Otros 
 Organización Revolucionaria de Trabajadores (1969-1979), un partido político español.
 Piervy Kanal (1995), (ORT por sus siglas en ruso) televisión pública rusa.